Mastodia är ett släkte av lavar. Mastodia ingår i familjen Mastodiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mastodia